Farnham ist der Ortsname folgender Orte

in Deutschland:
 Farnham (Witzmannsberg), Ortsteil der Gemeinde Witzmannsberg, Landkreis Passau, Bayern

im Vereinigten Königreich:
 Farnham (Dorset)
 Farnham (Essex)
 Farnham (North Yorkshire)
 Farnham (Suffolk)
 Farnham (Surrey)
 Farnham Common, Buckinghamshire
 Farnham Royal, Buckinghamshire

in den USA:
 Farnham (New York)
 Farnham (Ohio)
 Farnham (Virginia)

in Kanada:
 Farnham (Québec)

Farnham ist auch der Familienname folgender Personen:
 Bobby Farnham (* 1989), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Eliza Farnham (1815–1864), US-amerikanische Schriftstellerin und Aktivistin
 John Farnham (* 1949), australischer Sänger
 Joseph Farnham (1884–1931), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Lyndon Farnham (* 1965), britischer Politiker (Jersey)
 Roswell Farnham (1827–1903), US-amerikanischer Politiker
 Thomas J. Farnham (1804–1848), US-amerikanischer Publizist, Politiker und Expeditionsleiter

Siehe auch:
 Farnham & Nelson Company, ehemaliges US-amerikanisches Karosseriebauunternehmen
 Farnam